amateur, iemand die een activiteit op een niet-professionele basis en onbetaald uitoefent
 liefhebbers, een Vlaams productiehuis